

Sigle 
 Gallium Neutrino Observatory  – esperimento di fisica delle particelle presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso

Codici 
 gno – codice ISO 639-3 della lingua gondi settentrionale